Åstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Åstrup Sogn (Haderslev Kommune) – et sogn i Haderslev Kommune og i Haderslev Domprovsti
 Åstrup Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune) – et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Faaborg Kommune) og i Fåborg Provsti
 Åstrup Sogn (Vejen Kommune) – et sogn i Vejen Kommune (tidligere Holsted Kommune) og i Malt Provsti
 Åstrup Sogn (Guldborgsund Kommune) – et sogn i Guldborgsund Kommune (tidligere Stubbekøbing Kommune) og i Falster Provsti